torebka kopulacyjna – żeński narząd rozrodczy przyjmujący nasienie
 torebka kopulacyjna – męski narząd rozrodczy niektórych nicieni i kolcogłowów
 torebka kopulacyjna – męski narząd rozrodczy niektórych przywr

Przypisy